Passat steht für:
 Passat (Band), eine Bluesband aus Berlin
 Passat (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Passat (Ort) (ukrainisch Пасат), ein Dorf in der südlichen Ukraine
 Passat (Windsystem), ein Windsystem
 VW Passat, ein Pkw-Modell der Marke Volkswagen
 ein deutsches Flugboot von Dornier, Typ: „Wal“
 Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Sachsen, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Schiffe:
 Passat (Schiff, 1911), ein deutsches Segelschiff
 ein ehemals norwegischer Tanker, der von der Kriegsmarine als Hilfsschiff eingesetzt wurde, siehe Storstad (Schiff, 1925)

nn:Passat